John Henderson – giocatore di football americano statunitense
 John Henderson – giocatore di freccette scozzese
 John Henderson – storico inglese